Brachmann, Brachman:
 Gerd Brachmann (* 1959, Bochum), empresários alemães 
 Hans-Günther Brachmann (* 1904, Kiel), comandante U-barco que serviu na Kriegsmarine durante a Segunda Guerra Mundial
 Luise Brachmann, o: Louise (1777, Rochlitz  1822, Halle), escritor alemão 
 Ralf Brachmann (* 1962, Ludwigshafen), alemão karate-ka 
 Hanno Müller-Brachmann (* 1970, [?]), baixo-barítono alemão 
 Winfried Robert Clemens Brachmann
 Syndrome Brachmann-de Lange

Brachman 
 Jarret Brachman, um especialista em terrorismo 
 Malcolm Brachman
 Nancy Brachman Davidson, uma artista feminina feminista americana 
 Ronald "Ron" J. Brachman, Vice-Presidente de "Yahoo! Labs and Research Operations" no "Yahoo! Labs" 
 Wayne Harley Brachman, um chef de pastelaria 
 Renato Brachmann

Sobrenomes da língua alemã